Молодо́й коммуни́ст может означать:

 Молодой коммунист (журнал)
 Молодой коммунист (газета)